Орликовский - фамилия:

 Орликовский, Александр Александрович (1938—2016) — советский и российский физик, академик РАН.
 Орликовский, Андрей Викторович (род. 1968) — советский и украинский спортсмен и тренер.

См. также 
 Орлик